Casa de campo hace referencia a varios artículos:

Vivienda en el medio rural
 Casa de campo o casa pobre, casa fuera de una población que puede utilizarse como centro de labores agrícolas y/o para recreo. Puede ser equivalente a una casa rural.
 Casa de campo (recreo), casa de recreo vinculada en sus orígenes con la nobleza y las clases acomodadas, en la línea de las villas palladianas y las quintas y en cierto sentido relacionada con las country houses inglesas, los château franceses o los landhaus alemanes.

Lugares concretos
 Casa de campo de Thomas Hardy, en Dorset, Inglaterra.
 Casa de Campo (La Romana), estación turística y club situado en La Romana (República Dominicana).

En Madrid
 Casa de Campo, parque y antiguo Real Sitio.
 Palacio de la Casa de Campo, de origen renacentista, denominado Palacio de los Vargas.
 Lago de la Casa de Campo, estanque de origen renacentista.
 Casa de Campo (Madrid), barrio del distrito Moncloa-Aravaca.
 Estación de Casa de Campo, estación del Metro de Madrid.

Además
 Casa de campo (novela), del escritor chileno José Donoso.